John Alexander e Phil Dent hanno battuto in finale Bob Carmichael e Allan Stone 6-3, 7-6.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (campioni)
 Colin Dibley /  Ray Ruffels (quarti di finale)

 Bob Carmichael /  Allan Stone (finale)
 John Andrews /  Sashi Menon (quarti di finale)
 Syd Ball /  Kim Warwick (semifinali)
 Neale Fraser /  Bob Giltinan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1975